Ördög-árok, patak a Budai-hegységben
 Ördög árok, más néven Csörsz árka, ókori védműrendszer Magyarországon